Sant’Eđidio ima više značenja:
 Sant’Eđidio (Avelino)
 Sant’Eđidio (Kjeti)
 Sant’Eđidio (Mačerata)
 Sant’Eđidio (Peruđa)
 Sant’Eđidio (Pezaro i Urbino)